Индекс каталог (IC) — Индекс-каталог объектов дальнего космоса (дополнение к NGC каталогу)
 InterCity (IC) — тип железнодорожных поездов, распространённый во многих странах Европы
 InterCity (ИнтерСити) - одна из ведущих туристических компаний на территории Республики Беларусь.
Integrated Circuit - интегральная микросхема.